Cast of Thousands ist:
 Cast of Thousands (The-Adverts-Album), Musikalbum der Gruppe The Adverts (1979)
 Cast of Thousands (Elbow-Album), Musikalbum der Gruppe Elbow (2008)
 ein kurzlebiges Bandprojekt von Stevie Ray Vaughan und Stephen Tobolowsky mit weiteren Musikern (1971) 
 Musikstück der Band The Boys auf dem Album Alternative Chartbusters (1978)
 Sachbuch von Anita Loos (1977)